Ciritei ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciritei (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Ciritei (Neamț), Dorf im Kreis Neamț